В теории потребления, косвенная функция полезности отражает максимальную полезность потребителя в зависимости от цен  и от дохода .

Функция называется косвенной, потому что обычно потребители рассматривают и оценивают наборы в зависимости от количества потреблённых товаров, а не от их цен. Косвенная функция полезности  может быть вычислена из функции полезности  через решение задачи максимизации полезности, откуда будет найден наиболее предпочитаемый набор  (маршалловский спрос), тогда косвенная функция полезности будет равна

Свойства косвенной функции полезности 
 не возрастает по ценам, так как увеличение цен не может сделать доступным тот набор, который соответствует большей полезности;
 не убывает по доходу, так как при возрастании дохода, как минимум, возможно потреблять прежний набор;
 однородна нулевой степени по ценам и доходу; если цены и доход возрастут пропорционально на одну и ту же величину (идеальная инфляция), функция не изменится;
 квазивыпукла относительно цен и дохода (p, w);
 непрерывна во внутренних точках (в силу теоремы о максимуме);
 если функция v(•) дифференцируема в точке , маршалловский спрос может быть вычислен через тождество Роя: .

См. также 
 Тождество Роя

Литература 
 .

Полезность
Теория потребления